Die Wettbewerbe des Einzelmehrkampfs im Turnen fanden während der Olympischen Sommerspiele 1952 in der Messuhalli in der finnischen Hauptstadt Helsinki vom 19. bis zu  21. Juli statt.

Ergebnis

Weblinks 
 Ergebnisse bei SportsRefrence (englisch)

Turnen Einzelmehrkampf Manner
1952 Einzelmehrkampf Manner
Turnen (Finnland)